Валентин Анатольевич Лобанёв (; 23 октября 1971, Рига) — латвийский футболист, центральный защитник. Участник чемпионата Европы 2004.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в самом титулованном клубе страны «Сконто». Уже в первом своём сезоне стал чемпионом Латвии и обладателем Кубка. В течение следующих четырёх лет Лобанёв ещё четырежды становился чемпионом Латвии, а также обладателем Кубка Латвии (1995). В 1997 году перешёл в липецкий «Металлург», в составе которого занял второе место в Первом дивизионе. Однако в Высшую лигу тогда выходил лишь победитель турнира.
В 1998 году вернулся в «Сконто» и сделал со своей командой золотой дубль, выиграв Чемпионат и Кубок Латвии. В следующем году Валентин совершил свой второй вояж в Россию, оказавшийся не слишком удачным — его «Шинник» (Ярославль) вылетел из Высшей лиги, а Лобанёв в очередной раз вернулся в «Сконто», и дважды выиграл чемпионат Латвии.
Третье пришествие в Россию пришлось на 2002 год, когда Лобанёв вновь оказался в «Металлурге», на этот раз красноярском. По ходу сезона клуб испытал серьёзные финансовые проблемы, в результате чего его покинул главный тренер и несколько ведущих игроков. Однако, остался и доиграл до конца сезона. Впрочем, вылета во Второй дивизион избежать не удалось, а сам футболист в третий, и последний раз вернулся в «Сконто». Как это уже повелось, в Латвии Лобанёв вновь стал чемпионом страны, после чего отбыл в запорожский «Металлург». Вернувшись на родину в 2005—2007 гг., доигрывал в клубах «Вента» и «Юрмала».

В сборной 
В сборной Латвии дебютировал 7 сентября 1994 года, в отборочном матче ЕВРО-96 против сборной Ирландии (0:3). В 2004 году был участником чемпионата Европы 2004, где сыграл за сборную во всех трёх матчах группового этапа — с Чехией (1:2), Голландией (0:3) и Германией (0:0).
Завершил карьеру в сборной в 2005 году, всего провёл 57 матчей и забил 1 гол.

Достижения 
 Чемпион Латвии (9): 1992—1996, 1998, 2000, 2001, 2003.
 Обладатель Кубка Латвии (5): 1992, 1995, 1998, 2000, 2001.

Примечания

Ссылки 
 Статистика игроков ФК «Металлург» (Запорожье)

Футболисты СССР
Игроки ФК «Звейниекс»
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Вента» Кулдига
Игроки ФК «Даугава» Рига (2003)